Сервантикар — крепость Киликийского армянского царства, находящаяся в горах Аманского хребта. Принадлежала армянской царской династии Хетумидов. На сегодняшний день крепость расположена на территории Турции, в провинции Османие

История 
Неприступный Аманский хребет находившийся на востоке армянского царства имел два прохода. Расположенная здесь крепость Сервантикар возвышается у западного выхода северного прохода. Важная роль Сервантикара заключалась в защите проходов ведущих в глубь армянского государства. В ввиду важного стратегического положения крепость в разное время была предметом спора между византийцами, армянами и крестоносцами. В 1135 году Левон I-ый отвоевал крепость у Антиохии. Новый правитель Раймунд де Пуатье воссевший на престол Антиохийского княжества начал войну против Киликии. Вместе с Балдуином Марашским он напал на владения Левона, но последний с помощью своего племянника, графа Жослена Эдесского отбил нападение антиохийцев. После одержанной победы Левон согласился на переговоры с антиохийцами, однако он был заманен в западню, где был схвачен в плен и отправлен в Антиохию. Отказавшись от ряда территорий, включая крепость Сервантикар, армянский царь выкупил свою свободу. После чего, буквально сразу же, после освобождения из плена Левон I вернул под свой контроль утраченные территории. Управляли, крепостью и округом, наследственные князья из армянской царской династии Хетумидов.

В 1266 году у стен крепости случилась битва армянских войск с вторгшимся в регион войсками мамелюкского вождя Бейбарса. В результате битвы армяне потерпели поражение, после чего мамлюками была разграблена часть Киликии. В 1276 году, у крепости снова сошлись армии армян и мамлюков. На этот раз победителями из битвы вышли армянские войска, разбившие мамилюков. В конечном счете, в 1337 году в результате нового вторжения мамилюков, король армянского царства, Леон V, заключил договор по которому весь край на востоке реки Джейхан, включая крепость Сервантикар перешли в руки мусульман.

Генеалогия князей Сервантикара

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Сервантикара

Руины крепостей в Турции
Армянские крепости Турции
Османие (ил)
Нур